Kristian Versalainen (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Son frère Henrik a également joué hockey sur glace dans les rangs junior.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HIFK, il commence sa carrière professionnelle en 2015-2016 avec le Frölunda HC. Il est sélectionné en première ronde, en  position par le SKA Saint-Pétersbourg au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2016. En , il est prêté au Hämeenlinnan Pallokerho jusqu'au championnat du monde junior. Il est cependant transféré à cette même équipe en . Il est sélectionné en première ronde, en  position par les Jets de Winnipeg au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2017.

Le , il s'entend sur les termes d'un contrat d'entrée de 3 ans avec Winnipeg.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013 || HIFK U16 || Jr. C SM-sarja Q || 4|| 2|| 3|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HIFK U16 || Jr. C SM-sarja || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || HIFK U16 || Jr. C SM-sarja Q || 9|| 8|| 12|| 20|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HIFK U16 || Jr. C SM-sarja || 28|| 18|| 21|| 39|| 8|| 3|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2013-2014 || HIFK U18 || Jr. B SM-sarja || 9|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HIFK U18 || Jr. B Mestis || 3|| 2|| 3|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HIFK U16 || Jr. C SM-sarja || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2014-2015 || HIFK U18 || Jr. B SM-sarja || 18|| 10|| 5|| 15|| 29|| 12|| 5|| 3|| 8|| 4
|-
| 2014-2015 || HIFK U20 || Jr. A SM-liiga || 17|| 1|| 1|| 2|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || Frölunda HC U18 || J18 Allsvenskan || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || Frölunda HC U20 || SuperElit || 37|| 15|| 19|| 34|| 0|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || Frölunda HC || SHL || 19|| 1|| 1|| 2|| 0|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2016-2017 || Frölunda HC U20 || SuperElit || 10|| 4|| 0|| 4|| 14|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2016-2017 || Frölunda HC || SHL|| 26|| 1|| 5|| 6|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017 || Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga || 9|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga || 44|| 19|| 20|| 39|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Kärpät Oulu || Liiga || 5|| 3|| 1|| 4|| 0|| 18|| 4|| 4|| 8|| 14
|-
| 2018-2019 || Jets de Winnipeg || LNH || 5|| 0|| 1|| 1 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Moose du Manitoba || LAH || 22|| 4|| 9|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Jokerit || KHL || 31|| 6|| 11|| 17|| 0|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2019-2020 || Moose du Manitoba || LAH || 60|| 12|| 18|| 30 || 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga || 10 || 4 || 4 || 8 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Jets de Winnipeg || LNH || 12 || 0 || 1 || 1 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Moose du Manitoba || LAH || 6 || 1 || 4 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Jets de Winnipeg || LNH ||53 ||2 ||1 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Moose du Manitoba || LAH ||17 ||3 ||3 ||6 ||6 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0

Au niveau international 

| 2015 || align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans || 6|| 3|| 2|| 5|| 4|| || align="left"| 
|-
| 2014-2015 || align="left"|Matchs internationaux U17 || 24|| 8|| 5|| 13|| 8|| +1|| align="left"| 
|-
| 2016 || align="left"|Défi mondial des moins de 17 ans || 5|| 4|| 4|| 8|| 4|| || align="left"| 
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 2|| 4|| 6|| 6|| +8|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 6|| 7|| 13|| 8|| +5|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| -4|| align="left"|  place
|- 
| 2016-2017 || align="left"|Matchs internationaux  U20 || 12|| 4|| 3|| 7|| 4|| -4|| align="left"|  
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde junior ||5 ||2 ||4 ||6 ||2 || +6|| align="left"| place
|- 
| 2017-2018 || align="left"|Matchs internationaux U20 || 10|| 3|| 6|| 9|| 6|| || align="left"|

Références 

Naissance en juin 1999
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Jokerit Helsinki